Календарная дата.
 В вычислительной технике — транслитерация английского слова data — данные. Встречается в ряде заимствованных слов, например: дата-центр, датаграмма, даташит.

В праве и экономике 
 Дата валютирования
 Дата документа

См. также 
 Дата+ — российская компания.
 Дата Туташхиа — эпический исторический роман грузинского писателя Чабуа Амирэджиби.
 Датта